Die Saison 1999/2000 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die 15. in ihrer Geschichte. 12 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde der TV Lützellinden.

Abschlusstabelle 

Deutscher Meister: TV Lützellinden.
DHB-Pokalsieger: HC Leipzig.
Absteiger in die 2. Bundesliga: FHC Frankfurt/Oder und TSG Ketsch.
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: DJK/MJC Trier und SC Germania List.
Sonstiges: Die HSG Herrentrup/Blomberg sichert sich den Klassenerhalt in der Relegation gegen den Berliner VB mit einem 26:15-Sieg im Hinspiel zu Hause und einer 10:20-Niederlage im Rückspiel in Berlin.

Entscheidungen

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 http://www.hbvf.de Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

1999
Handballsaison 1999/2000